

 Espadarte – espécie de grande peixe pelágico
 Espadarte-azul – peixe também conhecido como marlim-azul
 NRP Espadarte – primeiro submarino da Marinha Portuguesa
 Espadarte (torpedeiro) – primeiro torpedeiro da Marinha Portuguesa